Кубок Львівської області 2012 року проводився Федерацією футболу Львівської області серед аматорських команд Львівщини. Матчі проходили в період із 12 липня до 23 вересня 2012 року. Загалом взяти участь у цьому турнірі висловили бажання 20 команд, — вісім представників прем’єр-ліги(виділені жирним шрифтом), десять – першої ліги, один – другої та один третьої. 

Фінальний поєдинок відбувся на львівському стадіоні СКА. Лідери обласного футболу «Рух» Винники та «Карпати» Кам’янка-Бузька у поточному сезоні зустрічались між собою шість разів(чотири рази в чемпіонаті та по разу в кубку Е.Юста та кубку області). Усі ці поєдинки відзначались високою напругою. В фіналі кубку ні в основний, ні в додатковий час переможця виявити не вдалося, і тільки в серії післяматчевих пенальті доля посміхнулась винниківському «Руху».

РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ КУБКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Фінал  
23 вересня 2012 року (неділя) 

«Рух» (Винники)–«Карпати» (Кам'янка-Бузька) — 1:1 (0:1, 1:1, 1:1 д.ч.) п.п. 3:0. 

 Львів. Стадіон «СКА». 1000 глядачів. 

Арбітри: В. Кравченко, Р. Пузанський, А. Чулик (усі – Львів).
 
Делегат ФФЛ: С. Понайда (Львів). 

Голи: Манорик (79) - Грозов (16).

Післяматчеві пенальті реалізували: Грешта, Іванський, Деревльов; не реалізували: Є. Михайлів, Баландюх, Горецький. 

«Рух»: Бандрівський (Шевчук, 118), Гусаковський, Іванець (Мостовий, 40), Іванський, Дмитрух, Костик (Макар, 46), Деревльов, Сергеєв (Яценків, 65), Козловський (Грешта, 46), Баглай (Манорик, 78), Мігалевський (Писько, 81).

«Карпати»: Литвин, Горецький, Костюк, Уштан (Лакомський, 95), Ярема, Баландюх, Гевчук (Є. Михайлів, 110), Кудінов, Харкевич (Поліванов, 68), Кукурудза (Фамуляк, 73), Грозов (Ільчишин, 61; В. Швед, 106).

Попередження: Іванець (38), Гусаковський (48), Мостовий (50), Баглай (58), Грешта (70), Яценків (85), Іванський (90+1) - Ярема (37), Кудінов (79), Фамуляк (87), Горецький (90+3), Є. Михайлів (111).

Див. також 
Чемпіонат Львівської області з футболу 2012
Суперкубок Львівської області з футболу

Джерела 
 ФутболПростір. — № 37 (176), 23 вересня 2012. — С. 1

Кубок Львівської області з футболу